Екпинди () — село в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кенбидаикского сельского округа. Код КАТО — 116037200.

География 
Село расположено в восточной части района возле озера Кумдыколь, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — села Коргалжын, в 23 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Кенбидаик.

Абсолютная высота — 362 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около 4,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +21,0°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 375 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Арыкты — на северо-западе, село Кенбидаик — на севере.

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева.

Население 
В 1989 году население села составляло 174 человек (из них казахи — 77%).

В 1999 году население села составляло 118 человек (60 мужчин и 58 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 54 человека (25 мужчин и 29 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Коргалжынского района